Biscoe peut faire référence à:

Personnalités
 John Biscoe (1794-1843) est un navigateur et explorateur britannique

Toponymie
 Biscoe , une municipalité du Caroline du Nord aux États-Unis
 Les îles Biscoe sont un archipel de l'Antarctique

voir aussi
 

Homonymie de toponyme